Эсфирь Иосифовна Карчмер (Эстер; 1899 — 1986) — советская еврейская театральная актриса, Заслуженная артистка РСФСР.

Биография 
Эсфирь (Эстер) Иосифовна Карчмер родилась 4 февраля 1899 года (по другим источникам 1901). Была актрисой Еврейского камерного театра в Петрограде со дня основания до 1921 года, после переезда театра в Москву — Московского ГОСЕТа.

Умерла в 1986 году в Москве.

Награды и премии 
 народная артистка РСФСР (31.3.1939).

Работы в театре 
  — «Слепые» М. Метерлинка в переводе Анны Магид — Вторая молящаяся слепая
  — «Колдунья» «оперетта-мелодрама» Авраама Гольдфадена — Лиза, дочка Баси
  — «Тевье молочник» (Шолом-Алейхем) — Хава
 «Король Лир» Шекспир — Регана

Примечания 

ГОСЕТ